

Стерналиці — село в гміні Радлув Олеського повіту Опольського воєводства
 Стерналиці — село в гміні Ліпник Опатовського повіту Свентокшиського воєводства